

Personas 

 Arthur H. Robinson,¡ (1915-2004), geógrafo estadounidense especializado en Cartografía
 Arthur Robinson (1926-2014), fue un abogado y político de Trinidad Tobago
 Brian Robinson (n. 1948) es un exfutbolista canadiense.
 Charles Robinson (n. 1964), bitro de lucha libre profesional.
 Clifford Robinson, (1966-2020) fue un jugador de baloncesto estadounidense
 David Robinson (n. 1965), exjugador estadounidense de baloncesto
 Edward G. Robinson, (1893-1973),  fue un actor estadounidense de origen rumano que trabajó en el teatro y en el cine.
 Harold E. Robinson,  (1932  - 2020) botánico y entomólogo estadounidense
 Jackie Robinson, (1919-1972) fue el primer beisbolista afroamericano en igresar en las Grandes Ligas de Béisbol
 Jancis Mary Robinson (n. 1950) es una crítica inglesa de vino, periodista y editora de libros relacionados con el vino
 Joan Robinson (1903-1983), una economista inglesa que formó parte de la denominada escuela postkeynesiana
 Michael Robinson, (1958 - 2020) fue un futbolista inglés, comentarista y presentador;
 Nate Robinson, (n.1984), es un jugador de baloncesto estadounidense;
 Porter Robinson, (n. 1992),  es un DJ, músico y productor estadounidense de música electrónica;
 Smokey Robinson (n. 1940), cantante estadounidense, compositor y productor discográfico de R&B y soul;
 W. Heath Robinson (William Heath Robinson, 1872–1944), ilustrador y dibujante británico.

Lugares 

 Robinson, Illinois (Estados Unidos)
 Robinson College, Cambridge, un college en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra

Vehículos especiales 

 USS Jack C. Robinson (APD-72), barco de transporte veloz de la marina de los Estados Unidos, funcionó en 1945 y 1846.
 Robinson R44 es un helicóptero civil construido por Robinson Helicopter

Arte y espectáculos 

 El Robinson suizo, novela de pastor Johann David Wyss publicada en 1812,
 Expedición Robinson reality colombiano.
 Expedición Robinson Ecuador reality ecuatoriano.
 Expedición Robinson, la isla VIP reality chileno.
 Mrs. Robinson, una canción de Simon and Garfunkel de 1968, recogida en la película The Graduate
 Robinson, es una zarzuela compuesta por Francisco Asenjo Barbieri y libreto de Rafael García Santisteban
 Robinson Crusoe, novela de Daniel Defoe, publicada in 1719